Метью () — англійське ім'я. В українській мові — Матвій. Скорочено вживається Мет або Метт.
 Ураган Метью — потужний тропічний циклон над Карибським морем 2016 року.